Disksvampar (Helotiales) är en ordning av svampar. Disksvampar ingår i klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.  Enligt artikeln om ordningen skålsvampar (Pezizales) i klassen Pezizomycetes så har dessa ibland kallats disksvampar.

Källor

Sporsäcksvampar